АДМ1С (автомотриса дизельная монтажная строительная) — монтажно-восстановительная автомотриса для служб энергоснабжения, самоходный двухосный экипаж с двигателем внутреннего сгорания, укомплектованный специальным технологическим оборудованием. Используется при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ, а также работ по текущему содержанию контактной сети. Оснащена буровой установкой для разработки котлованов под железнодорожные опоры контактной сети и краном-манипулятором для их установки, а также заземленной подъемно-выдвижной монтажной площадкой с телескопической вышкой.

Назначение 
 выполнение монтажных, ремонтных, аварийно-восстановительных работ контактной сети на электрифицированных железных дорогах при отсутствии в контактной сети напряжения;
 монтаж и демонтаж опор контактной сети;
 бурение котлованов под установку железобетонных опор контактной сети;
 погрузочно-разгрузочные работы;
 транспортирование различных грузов на собственной платформе, а также на прицепных платформах;
 выполнение маневровых работ;
 питание электроэнергией потребителей в полевых условиях;
 перевозка бригад к месту работ.

Технические характеристики 

Кран манипулятор

Примечания

Литература 
 

Путевые машины
Автомотрисы